Trata kan verwijzen naar een van de volgende Sloveens dorpen:

 Trata (Škofja Loka)
 Trata pri Velesovem